Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у женщин на летних Олимпийских играх 2000 года проходили с 16 по 19 сентября. Приняли участие 64 спортсменки из 34 стран. 

Весь пьедестал почёта заняли спортсменки из Южной Кореи. Золото выиграла Юн Ми Джин, победившая в финале соотечественницу Ким Нам Сун. Бронзу завоевала Ким Су Нён, для которой эта медаль стала уже пятой олимпийской наградой. До этого Ким Су Нён стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, а также завоевала золото и серебро на Играх в Барселоне.

Призёры

Соревнования 
В первый день соревнований состоялась квалификация турнира, где определялся посев спортсменок. Участницы выполняли по 72 выстрела. Победительницей квалификации и первым номером посева, набрав 671 очко, стала кореянка Ким Су Нён. По результатам квалификации определились пары первого раунда, которые по олимпийской системе с выбыванием определили чемпионку турнира. В финальном турнире спортсменкам необходимо было выполнить по 18 выстрелов, а начиная со стадии четвертьфинала по 12 выстрелов. В каждой паре победительница выявлялась по наибольшему количеству очков.

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт